Władysław Gliński (1892–1937) – major saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Gliński (zm. 1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, oficer Lidzkiego Pułku Strzelców, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Gliński (ur. 20 maja 1920) – wynalazca i animator własnego wariantu szachów heksagonalnych